Teatro Colón (Buenos Aires), een concertzaal in Buenos Aires, Argentinië
Teatro de Cristóbal Colón, een concertzaal in Bogota, Colombia